Search for the Truth другий EP канадської групи Protest the Hero.

Треклист 
 Silent Genocide
 Is Anybody There?

Джерела 
 Search for the Truth  last.fm
 Search for the Truth 

Альбоми Protest the Hero
Англомовні музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців
Музичні альбоми 2002